Линия Шестой авеню, Ай-ар-ти () — бывшая эстакадная линия Нью-Йоркского метро, управлявшаяся компанией Ай-ар-ти в боро Манхэттен. Бо́льшая часть линии была построена в 1878 году и закрыта в 1938.

Эта линия была самой короткой из четырёх эстакадных линий Ай-ар-ти на Манхэттене, она ответвлялась от линии Девятой авеню и примыкала к ней же. Она проходила через самый центр Манхэттена, создавая неудобства шумом и вибрацией от поездов, а кроме того мешала строительству подземной линии, поэтому была закрыта первой из эстакадных линий Манхэттена, ещё до 1940 года, когда город объединил под своим началом все линии метро.

Список станций

Ссылки 

 The 6th Avenue Elevated
 Routes of the Interborough Rapid Transit Company

Закрытые линии Нью-Йоркского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1878 году
Здания и сооружения, построенные в 1878 году в США
1878 год в Нью-Йорке